Debeli Lug (Majdanpek), een plaats in de Servische gemeente Majdanpek
 Debeli Lug (Žitorađa), een plaats in de Servische gemeente Žitorađa